Follow the Money
 ftm, eenheidssymbool van Vadem
 Transseksualiteit